Aïn Defla (provincie), een provincie van Algerije
Aïn Defla (stad), de hoofdstad van de provincie